

Persone
 Charles-Adolphe Wurtz (1817-1884) – chimico francese
 Francis Wurtz (1948) – politico francese
 Johannes Wurtz (1992) – calciatore tedesco
 Mads Würtz Schmidt (1994) – ciclista su strada danese
 Rasmus Würtz (1983) – ex calciatore danese

Altro
 Reazione di Wurtz – in chimica, reazione di accoppiamento